Каракуэль-де-Калатрава ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 10 км². Население — 169 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля